Kulusuk bezeichnet:
 Kulusuk, Ort im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kulusuk (Insel, bei Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kulusuk (Insel, bei Umiivik) (Gerner Ø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kulusuk (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland